Il singolare del torneo di tennis Jameson Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore George Bastl che ha battuto in finale Alexander Waske 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Potito Starace (primo turno)
 Nicolás Almagro (quarti di finale)
 Davide Sanguinetti (semifinali)
 Grégory Carraz (primo turno)

 Roko Karanušić (primo turno)
 Francesco Aldi (primo turno)
 Andreas Seppi (secondo turno)
 Alessio Di Mauro (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jameson Cup 2004